Ралли Швеции 1976 года (официально International KAK Swedish Rally 1976) - второй этап чемпионата мира по ралли 1976 года, проходивший с 20 по 22 февраля. Это 26-е Ралли Швеции в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на снежном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 772 км.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1976 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1976 году